Općina Glamoč är en kommun i Bosnien och Hercegovina.   Den ligger i entiteten Federationen Bosnien och Hercegovina, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Sarajevo.

Trakten runt Općina Glamoč består till största delen av jordbruksmark. Runt Općina Glamoč är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Federationen Bosnien och Hercegovina